Епархия Реджо-Эмилия-Гвасталла (, ) — епархия Римско-католической церкви в Эмилии-Романье (Италия). В своём нынешнем виде существует с 1986 года, когда историческая епархия Реджио-Эмилии была объединена с епархией Гвасталлы. Входит в состав . В настоящее время епархией управляет епископ Джакомо Моранди.

История 
Епархия Реджо-Эмилия () существует по меньшей мере с V века. Местная легенда относит учреждение епархии к I веку и провозглашает первым епископом Реджо святого Протасия, ученика святого Аполлинария Равеннского. В то же время, документально подтверждено, что епископы в Реджо находятся с 451 года, начиная с Фавентия. Римско-католическая церковь признаёт святого Протасия первым епископом Реджо, а также пять-шесть исторических епископов, предшественников Фавентия, таким образом епископальные даты датируются первой половиной IV века.

Епархия Реджо-Эмилия входила в состав Равеннского экзархата, византийской провинции на северо-востоке Италии, завоёванной в VI веке лангобардами. При Альбоин е город становится одним из центров государства лангобардов. В VIII веке король франков Пипин Короткий отвоевал у лангобардов ряд городов, в том числе и Реджо-Эмилию, пожертвовав их церкви. Впрочем, частью папских владений город стал позже и лишь на короткое время. В 1002 году город отошёл к маркграфам Тосканским, которые обосновались в близлежащем Каносском замке. После смерти маркграфини Матильды Тосканской папы неоднократно требовали передать город Риму, напоминая о «Пипиновом даре», в то время как императоры претендовали на Реджо-Эмилию, считая его леном Священной Римской империи.

С XII века Реджо выступал как самостоятельная городская республика. В начале XIV веке им управляли викарии императоров Генриха VII и Людвига Баварского. Тогда же к борьбе за Реджо подключились вельможные семейства д’Эсте, Гонзага и Висконти, соперничая за город с папами римскими.

При кардинале Бертране дю Пойе в 1322 году Реджо-Эмилия на некоторое время оказался под властью папы. В 1331 году Иоганн Люксембургский признал сюзеренитет папы над Реджо, а также Пармой и Моденой, став лордом города, но затем продал его , от которых Реджо-Эмилия в 1335 году перешёл к Луиджи Гонзага из Мантуи, который продал его Галеаццо II Висконти из Милана. В 1409 году Реджо-Эмилия вернулся моденской линии Дома Эсте. Папы всё это время продолжали утверждать, что являются сюзеренами Реджо-Эмилии. Лишь после Феррарской войны Реджо подчинился Папе Юлию II, но ненадолго. Во время войны Коньякской лиги император Карл V обязался отдать Реджо папам, но не сделал этого по её окончании.

Во время наполеоновских войн Реджо стал частью Циспаданской республики, а затем наполеоновского Королевства Италия. В 1810 году герцогом Реджо и Империи стал один из маршалов Наполеона Никола Шарль Удино. После разгрома наполеоновской Империи Реджо вновь стал частью Моденского герцогства, которому и принадлежал до 1859 года, став затем частью Итальянского королевства.

Территория 

Территория епархии значительно больше, чем провинции Реджо-нель-Эмилия. Помимо всех муниципалитетов провинции (за исключением Роло, отнесённого к епархии Карпи), она включает в себя часть муниципалитетов провинции Модена, в том числе, Сассуоло, Фрассиноро, Приньяно-сулла-Секкья и Монтефьорино.

Центром епархия является город Реджо-нель-Эмилия, в котором находится главный кафедральный собор Успения Богородицы (). Второй кафедральный собор, Святого Петра (), расположен в Гвасталле. Также на территории епархии есть две малые базилики: базилика Мадонна-делла-Гьяра в Реджо-нель-Эмилии и базилика Святого Марка в Боретто.

Епархия разделена 318 приходов, объединённых в 11 викариатств: Реджо-нель-Эмилия, Рубьера—Скандиано, Корреджо, Гвасталла, Кастельново-ди-Сотто—Сант-Иларио-д’Энца, , Пуйанелло, Сассуоло, , Черварецца и Вилла-Миноццо—Тоано.

Статистика 
На конец 2014 года на территории епархии проживало 566 126 человек, из них католиками были 506 300 (89,4 %).

|-
| colspan=12 | Епархия Реджо-Эмилии
|-
| 1950 || 349 000 || 349 500 || 99,9 || 429 || 403 || 26 || 813 ||  || 32 || 302 || 256
|-
| 1969 || 353 481 || 354 284 || 99,8 || 462 || 402 || 60 || 765 ||  || 96 || 789 || 272
|-
| 1980 || 391 907 || 393 918 || 99,5 || 404 || 348 || 56 || 970 || 13 || 73 || 597 || 282
|-
| colspan=12 | Епархия Гвасталлы
|-
| 1950 || 70 000 || 70 000 || 100,0 || 81 || 73 || 8 || 864 ||  || 10 || 101 || 29
|-
| 1970 || 64 000 || 64 000 || 100,0 || 59 || 52 || 7 || 1.084 ||  || 9 || 165 || 30
|-
| 1980 || 65 345 || 65 445 || 99,8 || 50 || 47 || 3 || 1.306 ||  || 3 || 116 || 30
|-
| colspan=12 | Епархия Реджо-Эмилия-Гвасталлы
|-
| 1990 || 453 016 || 458 095 || 98,9 || 422 || 370 || 52 || 1.073 || 41 || 64 || 583 || 319
|-
| 1999 || 465 134 || 480 114 || 96,9 || 377 || 332 || 45 || 1.233 || 70 || 55 || 444 || 319
|-
| 2000 || 465 624 || 480 624 || 96,9 || 365 || 317 || 48 || 1.275 || 70 || 62 || 420 || 319
|-
| 2001 || 474 084 || 489 727 || 96,8 || 363 || 313 || 50 || 1.306 || 68 || 62 || 395 || 319
|-
| 2002 || 479 517 || 495 273 || 96,8 || 346 || 301 || 45 || 1.385 || 67 || 55 || 375 || 319
|-
| 2003 || 484 893 || 501 911 || 96,6 || 346 || 296 || 50 || 1.401 || 67 || 58 || 373 || 319
|-
| 2004 || 485 527 || 508 677 || 95,4 || 337 || 292 || 45 || 1.440 || 67 || 69 || 375 || 319
|-
| 2010 || 504 133 || 569 853 || 88,5 || 317 || 273 || 44 || 1.590 || 79 || 58 || 299 || 318
|-
| 2014 || 506 300 || 566 126 || 89,4 || 279 || 243 || 36 || 1.814 || 99 || 53 || 308 || 318
|}

Епископы

Епископы Реджо-Эмилии 
Ниже приведён список епископов епархии Реджо-Эмилия, существовавшей до 1986 года:

 328 ? — святой Протасий †
 345 ? — Кроматиус () †
 362 ? — Антонино () †
 379 ? — Элия () †
 396 ? — Сантино () †
 413 ? — Карозий () †
 451 (упоминается) — Фавентий () †
 V век — Элпидий () †
 ? — 25 June 466 ? — святой Проспер Реджийский () †
 511 ? — Стефано () †
 533 ? — Адеодат или Деусдедит () †
 554 или 555 ? — Теодосио или Теодоро () †
 577 ? — Донодидио () †
 599 ? — Адриано () †
 622 ? — Бенедикт () †
 644 ? — Павел I () †
 666 ? — Лупиано или Ульпиано () †
 680 (упоминается) — Маурицио () †
 690 ? — Костантино () †
 701—714 ? — благословенный Томмазо () †
 714 — Джованни () †
 726 ? — Систо или Каллисто () †
 около 751 (упоминается) — Джеминиано () †
 до 756 — после 781 — Аполинарий () †
 800 ? (упоминается) — Адельмо () †
 до 822 — после 835 — Норперто или Нодеберто () †
 838 ? (упоминается) — Витале () †
 до 844 — после 857 — Зигфрид () †
 874 ? (упоминается) — Ротфрид () †
 877 (упоминается) — Аццо I () или Амоне () или Арноне () †
 до декабря 878—881 — Павел II () †
 до февраля 882 — после апреля 885 ? — Аронне () †
 до октября 890 — после сентября 899 — Аццо II () † (умер)
 до октября 900 — после июня 915 — Пьетро () †
 923 (упоминается) — Фредольфо () †
 Джирардо или Готтардо () †
 до август 942 — после марта 944 — Арибальдо или Эриберто или Джирберто () †
 до 945 — после 952 — Аделардо () †
 до 962 — после август 979 — Эрменальдо или Эрманно () †
 до 980 — после декабря 1029 — Тевзон () †
 до мая 1031 — после 1046 — Зигфрид II () †
 упоминается в 1050 — Конон или Конделаудо () †
 1053 или 1054 — после марта 1060 — Адальберио или Альберио () †
 около 1062 — после мая 1065 — Вольмаро () †
 до декабря 1066—1082 — Гандольфо () † (deposto)
 1082 — около 1085 — святой Ансельмо ди Лукка () † (апостольский администратор)
 около 1085 — после сентября 1092 — Эриберто или Эуберто () † (умер)
 1092 — после 1093 — Лодовико () †
 до апреля 1098 — 10 мая 1118 — Бонсениоре или Бонсиньор () † (умер)
 до февраля 1123 — после декабря 1136 — Адельмо или Аделельмо () †

 до марта 1140 — 5 апреля 1163 — Альберио () † (умер)
 1163 — 28 август 1187 — Альбериконе или Альберико () † (умер)
 до 10 сентября 1187 — ноябрь 1210 — Пьетро () † (умер)
 1 июня 1211 — август 1243 —  () † (умер)
 сентября или октябрь 1243 — 5 август 1283 — Гульельмо да Фольяно () † (умер)
 5 августа 1283 — 22 июня 1290 — вакантно
 22 июня 1290 — 3 сентября 1301 — Гульельмо да Боббио (), O.F.M. † (умер)
 30 апреля 1302 — 29 апреля 1312 — Энрико де Казалорси или Казалоччи () † (умер)
 19 декабря 1312 — 11 октября 1329 —  () † (назначен епископом )
 11 октября 1329 — 27 июня 1332 — Гуидо Роберти () † (назначен архиепископом Равенны)
 1334—1336 — Томмасино Фольяни () † (апостольский администратор)
 10 мая 1336—1337 — Роландо Скарампи () † (подал в отставку)
 6 октября 1339—1362 — Бартоломео д’Асти (или д’Ивреа) () † (умер)
 6 марта 1363 — после 9 июля 1379 — Лоренцо () † (умер)
 1 января 1380 — до 16 декабря 1387 — Серафино Тавацци да Трино (), O.F.M. † (назначен епископом )
 24 июля 1387 — после 10 октября 1394 — Уголино да Сессо () † (умер)
 3 апреля 1395 — 6 января 1439 — Тебальдо да Сессо (), O.S.B. † (умер)
 16 января 1439 — 19 октября 1444 — Джакомо Антонио делла Торре () † (назначен епископом )
 19 октября 1444 — 12 мая 1466 — Баттиста Паллавичино () † (умер)
 28 мая 1466 — 5 мая 1476 — Антонио Бельтрандо () † (умер)
 9 июня 1477 — 7 января 1508 — Бонфранческо Арлотти () † (умер)
 7 января 1508 — 18 октября 1510 — Джанлука Кастеллини (Дель Поццо) () † (умер)
 18 октября 1510 — 28 август 1540 — Уго Рангоне () † (умер)
 24 сентября 1540 — 29 февраля 1544 — Марчелло Червини () (назначен епископом , в 1555 году избран папой под именем Марцелл II)
 2 апреля 1544 — 22 января 1549 — Грегорио Андреази () † (умер)
 22 января 1549 — 28 марта 1569 — Джамбаттиста Гросси () † (умер)
 15 апреля 1569 — 14 октября 1575 — Эустакио Локателли (), O.P. † (умер)
 19 октября 1575 — 9 марта 1578 — Франческо Мартелли () † (умер)
 9 апреля 1578 — 26 август 1585 — Бенедетто Манцоли () † (умер)
 7 октября 1585 — 2 сентября 1592 — Джулио Мазетти () † (умер)
 16 декабря 1592 — 2 сентября 1621 — Клаудио Рангони () † (умер)
 13 октября 1621 — 13 мая 1624 —  () † (умер)
 7 апреля 1625 — 26 июня 1650 — Паоло Коккапани () † (умер)
 5 декабря 1650 — 23 апреля 1660 —  () † (подал в отставку)
 24 января 1661 — 3 октября 1661 — Джироламо Кодебо () † (умер)
 27 февраля 1662 — 22 мая 1674 — Джанагостино Марлиани () † (умер)
 28 января 1675 — 20 июля 1700 — Аугусто Беллинчини () † (умер)
 14 марта 1701 — декабрь 1722 — Оттавио Пиченарди () † (умер)
 12 мая 1723 — 21 ноября 1750 — Лодовико Форни () † (подал в отставку)
 7 декабря 1750 — 4 апреля 1785 — Джованни Мария Кастельветро () † (умер)
 26 сентября 1785 — 17 мая 1821 —  () † (умер)
 19 апреля 1822 — 5 июня 1825 — Анджело Мария Фикарелли () † (умер)
 3 июля 1826 — 7 января 1849 — Филиппо Каттани () † (умер)
 20 апреля 1849 — 23 1866 — Пьетро Рафаэлли () † (умер)
 27 марта 1867 — 22 мая 1873 — Карло Макки () † (умер)
 25 июля 1873 — 26 января 1886 — Гуидо Рокка () † (умер)
 7 июня 1886 — 20 октября 1901 — Винченцо Маникарди () † (умер)
 16 декабря 1901 — 29 апреля 1910 — Артуро Марки () † (назначен архиепископом Лукки)
 12 октября 1910 — 13 ноября 1945 — Эдуардо Бреттони () † (умер)
 13 февраля 1946 — 16 января 1965 — Беньямино Сокке () † (умер)
 27 марта 1965 — 30 сентября 1986 — Джильберто Барони () †

Епископы Гвасталлы 
Ниже приведён список епископов епархии Гвасталла (1812—1986):
 15 декабря 1828 — 21 ноября 1836 —  (), O.P. † (назначен епископом )
 21 ноября 1836 — 15 сентября 1854 — Пьетро Джованни Занарди () † (умер)
 23 марта 1855 — 27 октября 1871 — Пьетро Рота () † (назначен епископом )
 27 октября 1871 — 30 сентября 1884 — Франческо Бенасси () † (подал в отставку)
 10 ноября 1884 — 21 марта 1890 — Просперо Курти () † (умер)
 23 июня 1890 — 1 июня 1891 — благословенный Андреа Карло Феррари () † (назначен епископом )
 14 декабря 1891 — 30 ноября 1896 — Пьетро Респиги () † (назначен архиепископом Феррары)
 30 ноября 1896 — 13 апреля 1897 — Энрико Грациоли () † (подал в отставку)
 19 апреля 1897 — 29 апреля 1909 — Андреа Сарти () † (назначен епископом Пистои и Прато)
 15 марта 1910—1923 — Агостино Каттанео () † (умер)
 25 мая 1923 — 7 июля 1932 — Джордано Корсини () † (подал в отставку)
 16 сентября 1932 — 6 мая 1960 — Джакомо Заффрани () † (умер)
 6 мая 1960 — 15 август 1970 — Анджело Дзамбарбьери () † (умер)
 15 августа 1970—10 февраля 1973 — Вакантно
 10 февраля 1973 — 30 сентября 1986 — Джильберто Барони () †

Епископы Реджо-Эмилии-Гвасталлы 
Ниже приведён список епископов объединённой епархии Реджо-Эмилия-Гвасталла, созданной в 1986 году:
 30 сентября 1986 — 11 июля 1989 — Джильберто Барони () † (отозван)
 11 июля 1989 — 27 июня 1998 — Джованни Паоло Джибертини (), O.S.B. (отозван)
 27 июня 1998 — 29 сентября 2012 — Адриано Каприоли () (отозван)
 29 сентября 2012 — 10 января 2022 —  (), F.S.C.B.;
 10 января 2022 — по  — Джакомо Моранди.

Примечания

Ссылки 
 
 Епархия Реджо-Эмилия-Гвасталла на портале Catholic-hierarchy.org
 Епархия Реджо-Эмилия-Гвасталла на портале GCatholic.org

Католические епархии Италии
Религия в Эмилии-Романье